Krzysztof Stefan Sapieha, maréchal du tribunal de Lituanie, staroste de Lyda et Mstsislaw,
 Krzysztof Sapieha (1590-1637), grand échanson de Lituanie,
 Krzysztof Michał Sapieha (1607-1631), grand secrétaire de Lituanie,
 Krzysztof Franciszek Sapieha (1623-1655), grand pannetier de Lituanie.

Voir aussi 
  (1613-1639), greffier de Lituanie, maréchal du tribunal de Lituanie.